Strógonovka (en rus: Строгоновка) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2021 tenia 4.402 habitants. Pertany al districte de Simferòpol.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea